Симоне Лория (; 28 октября 1976, Турин) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Симоне Лория родился в Турине, в семье выходцев из Калабрии: отец родился в Санта-Рания коммуне Каккури, а мать в Сан-Джованни-ин-Фьоре. Начал свою карьеру Симоне в Ювентусе, но затем был продан в клуб «Ольбия», после которого долго играл в серии С1 и С2. В 2002 году Лория был куплен клубом серии B «Кальяри», с которым он выходит в серию А, а затем играет в «Аталанте», с которой, как и предыдущей командой добивается права играть в высшем итальянском дивизионе. Летом 2007 года за 750 тыс. евро Лория переходит в «Сиену», а в следующем сезоне переходит в клуб «Рома».На правах аренды летом 2009 года перешёл в «Торино».

Статистика выступлений

Достижения 
 Победитель Серии B: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на gazzetta.it

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ольбия»
Игроки ФК «Баттипальезе»
Игроки ФК «Ночерина»
Игроки ФК «Лекко»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Кунео»